Открытое акционерное общество Профессиональная регбийная лига (ОАО «ПРЛ») — спортивная организация, созданная для подготовки и проведения Чемпионата России по регби. Основана в 2005 году как аналог английской Премьер-лиги, объединяет российские профессиональные регбийные клубы. В 2014 году реорганизована в Регбийную премьер-лигу, так как юридический статус ПРЛ не соответствовал нормам Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Состав

Адрес 
 Юридический и фактический адрес: 119991, Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, офис 430

Примечания

Ссылки 
 Сайт ПРЛ
 Официальный канал ПРЛ на Youtube 
 Официальный Twitter ПРЛ
 Федерация регби России

Регби в России